

Geografia 
 Canada
 Woodbridge – città della provincia dell'Ontario (Canada)
 Regno Unito
 Woodbridge – paese del Suffolk
 Stati Uniti d'America
 Woodbridge – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 Woodbridge – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Woodbridge – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Woodbridge – township della Contea di Middlesex, New Jersey
 Woodbridge – census-designated place della Contea di Prince William, Virginia

Persone 
 Frederick James Eugene Woodbridge – filosofo, insegnante e saggista statunitense
 Todd Woodbridge – tennista australiano